|-
| 176601 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176602 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176603 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176604 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176605 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176606 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176607 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176608 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 176609 - || || 16 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176610 - || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 176611 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176612 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176613 - || || 3 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176614 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176615 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176616 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176617 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176618 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176619 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176620 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176621 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176622 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176623 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176624 - || || 10 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176625 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176626 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176627 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176628 - || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176629 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176630 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176631 - || 2002 KA || 16 de maig de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 176632 - || || 7 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176633 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176634 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176635 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176636 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176637 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176638 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176639 - || || 4 de juliol de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176640 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176641 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176642 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176643 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176644 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176645 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176646 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176647 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176648 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176649 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176650 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176651 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176652 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176653 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176654 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176655 - || || 6 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176656 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176657 - || 2002 ON || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176658 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176659 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176660 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176661 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176662 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176663 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176664 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176665 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176666 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176667 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176668 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176669 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176670 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176671 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176672 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176673 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176674 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176675 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176676 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176677 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176678 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176679 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176680 - || || 13 d'agost de 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 176681 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176682 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176683 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176684 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176685 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176686 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176687 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176688 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176689 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176690 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176691 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176692 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176693 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176694 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176695 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176696 - || || 16 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176697 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176698 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176699 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176700 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

6